Le nom Who's That Girl (« qui est cette fille ? ») peut désigner :
 Who's That Girl?, une chanson interprétée par Eurythmics en 1984 ; 
 Who's That Girl, un film américain réalisé par James Foley, sorti en  ;
 Who's That Girl, la bande originale du film homonyme réalisé par James Foley en 1987 ;
 Who's That Girl, une chanson interprétée par Madonna en 1987 ;
 Who's That Girl Tour, la première tournée mondiale de Madonna en 1987 ;
 Who's That Girl?, une chanson d'Eve en 2001 ;
 Who's That Girl, une chanson interprétée par Robyn en 2005.

Homonymie